Az Oreské településnév jelentései:

Kisdiós (Oreszkó) szlovákiai község szlovák neve a Szakolcai járásban
Ordasfalva (Oreszka) szlovákiai község szlovák neve a Nagymihályi járásban